Denissel est un patronyme porté notamment par :

 Célestin Denissel (1808-1863), homme politique français ;
 Simon Denissel (né en 1990), athlète français, spécialiste du demi-fond.

Homonymie de patronyme